Жебровський (, ) — польське прізвище.

Відомі носії 
 Жебровський Борис Михайлович ( 1948) — кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.
 Жебровський Валентин Віталійович ( 1951) — відомий діяч промислового виробництва Удмуртії, Заслужений машинобудівник Росії.
 Жебровський Міхал ( 1972) — польський актор театру, телебачення, радіо та кіно.
 Жебровський Томаш (1714—1758) — литовський та польський архітектор, математик та астроном

Див. також 
 Жабровський
Польські прізвища